Dieser Artikel ist eine Übersicht der Mannschaftskader der deutschen Fußball-Bundesliga 2016/17.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum vom ersten Spiel des jeweiligen Vereins (26., 27. bzw. 28. August 2016) bis zum Saisonfinale am 20. Mai 2017 dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal auf der Bank saßen und somit im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Anmerkungen 
 Logo: Logo zum Zeitpunkt der Spielzeit,
 Trikots: Trikots, mit denen die Mannschaft in der Spielzeit auflief. Die Einteilung Heim, Auswärts und Ausweich richtet sich danach, wie die Trikots vom jeweiligen Verein vertrieben wurden,
 Trainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt das Alter in Jahren während der Spieltage der Amtszeit sowie die Spieltage an, an denen der Trainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer sind nur berücksichtigt, sofern sie ein Spiel absolvierten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben,
 Kapitän: Alle hauptamtlichen Mannschaftskapitäne. Nicht berücksichtigt sind deren Vertreter. Die Klammer gibt das Alter in Jahren während der Spieltage der Amtszeit sowie die Spieltage an, an denen der Spieler das Kapitänsamt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war,
 Nr.: Rückennummer des Spielers,
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat, bzw. in dem er geboren ist. Spieler ohne Angabe sind Deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielen bzw. in Deutschland geboren wurden,
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, in denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–16 für einen Spieler, der einem Kader bis zur Winterpause angehörte bzw. ab 17 für einen Spieler, der einem Kader ab der Winterpause angehörte. Bei der Angabe ab gehörte der Spieler dem Kader vom genannten Spieltag bis zum Saisonende an (Angaben nur bei externen Zu- und Abgängen; aufgrund des späten Saisonstarts ging die Bundesliga nach dem 16. Spieltag in die Winterpause; siehe den Abschnitt Wissenswertes im Saisonartikel),
 Position: Angabe der Position des Spielers,
 Alter: Alter des Spielers in Jahren im Zeitraum der Spieltage der Kaderzugehörigkeit. Die Altersgrenze lag grundsätzlich bei 17 Jahren. Ein 16-Jähriger war nur spielberechtigt, wenn er formal dem jüngeren A-Junioren-Jahrgang (1999) angehörte,
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2016/17 ohne Relegation,
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2016/17 ohne Relegation,
 Vorlagen: Torvorlagen für den jeweiligen Verein in der Saison 2016/17 ohne Relegation,
 : Gelbe Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2016/17 ohne Relegation,
 : Gelb-Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2016/17 ohne Relegation,
 : Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2016/17 ohne Relegation,
 Fettgedruckte Werte sind Rekordwerte der Saison.

Kader

FC Bayern München 

Cheftrainer:  ()
Kapitän: Philipp Lahm (/)

RB Leipzig 

Cheftrainer:  ()
 Kapitän: Dominik Kaiser (/)

Borussia Dortmund 

Cheftrainer: Thomas Tuchel (/)
Kapitän: Marcel Schmelzer (/)

TSG 1899 Hoffenheim 

Cheftrainer: Julian Nagelsmann ()
Kapitän:  (/)

1. FC Köln 

Cheftrainer:  (/)
Kapitän: Matthias Lehmann ()

Hertha BSC 

Cheftrainer:  (/)
Kapitän:  ()

SC Freiburg 

Cheftrainer: Christian Streich ()
 Kapitän: Julian Schuster (/)

Werder Bremen 

Cheftrainer:  (; bis zum 3. Spieltag), Alexander Nouri (; ab dem 4. Spieltag)
Kapitän: Clemens Fritz (/)

Borussia Mönchengladbach 

Cheftrainer: André Schubert (, bis zum 16. Spieltag), Dieter Hecking (, ab dem 17. Spieltag)
Kapitän: Lars Stindl ()

FC Schalke 04 

Cheftrainer: Markus Weinzierl (/)
Kapitän: Benedikt Höwedes (/)

Eintracht Frankfurt 

Cheftrainer:  (/)
Kapitän: Alex Meier (/)

Bayer 04 Leverkusen 

Cheftrainer: Roger Schmidt (; bis zum 23. Spieltag),  (/; ab dem 24. Spieltag)
Kapitän: Lars Bender (/)

FC Augsburg 

Cheftrainer: Dirk Schuster (; bis zum 14. Spieltag), Manuel Baum (; ab dem 15. Spieltag)
Kapitän:  (/)

Hamburger SV 

Cheftrainer: Bruno Labbadia (; bis zum 5. Spieltag), Markus Gisdol (; ab dem 6. Spieltag)
Kapitän:   (; bis zum 10. Spieltag),  (/; ab dem 11. Spieltag)

1. FSV Mainz 05 

Cheftrainer:  (/)
Kapitän: Niko Bungert (/)

VfL Wolfsburg 

Cheftrainer: Dieter Hecking (/; bis zum 7. Spieltag),  (; 8. bis 22. Spieltag),  (; ab dem 23. Spieltag)
Kapitän:  (/)

FC Ingolstadt 04 

Cheftrainer: Markus Kauczinski (; bis zum 10. Spieltag), Maik Walpurgis (; ab dem 11. Spieltag)
Kapitän:  (/)

SV Darmstadt 98 

Cheftrainer: Norbert Meier (/; bis zum 13. Spieltag), Ramon Berndroth (; Interimstrainer vom 14. bis zum 16. Spieltag), Torsten Frings (; ab dem 17. Spieltag)
Kapitän: Aytaç Sulu (/)

Anmerkungen

Einzelnachweise 

2016 17
Bundesliga 2016 17
Bundesliga 2016 17
Kaderliste